2010 Голяма награда на Южна Корея е 1-вото за Голямата награда на Южна Корея и 17-и кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 24 октомври 2010 година на пистата Корейска интернационална писта, Йеонгам, Чъла-Намдо, Южна Корея.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Южна Корея